000 steht für:

 die Notrufnummer ("Tripel zero") in Australien, siehe Notruf
 0-0-0, einen Zug beim Schach, siehe Rochade 
 0′00″, der Titel eines Musikstücks von John Cage, siehe 4′33″

Siehe auch OOO